Varjag kan avse:
 Varjag – namnet på vikingatida skandinaver hos de slaviska stammarna, se Varjager

Fartyg

Ryska och sovjetiska flottan 
 Varjag (kryssare, 1899), en pansarklädd kryssare som sjösattes 1899, togs i tjänst i den kejserliga ryska flottan 1901, sänktes 1904, reparerades av japanska och sjösattes igen som en japanska kryssaren Soya, återvände till ryssarna 1916, beslagtogs av britterna under översyn år 1917, såld till Tyskland och grundstötte 1920 och sjönk 1925. Hon är mest känd för sina heroiska attack under slaget vid Chemulpobukten.
 Varjag (kryssare, 1965), en robotkryssare av Kynda-klass färdigställd 1965 och utrangerades 1990.
 Varjag (kryssare, 1983), en robotkryssare av Slava-klass som sjösattes 1983 som Tjervona Ukraina, färdigställdes 1989, döptes om till Varjag och verkar inom det ryska Stillahavsflottan sedan 1990.
 Varjag (hangarfartyg), ett hangarfartyg av Admiral Kuznetsov-klass

Övrigt 
 RusForest, investmentbolag med det tidigare namnet Varjag

Se även
 Väringar